Admonterhof oder Admonter Hof steht für:
 Admonterhof (Graz), ehemaliger Freihof
 Altes Bürgerspital Salzburg, siehe Bürgerspitalkirche St. Blasius#Bürgerspital (Admonter Hof)
 Vorgängerbau des Palais Hardegg in Wien